Altwartenburg heißen folgende geographische Objekte:

 Altwartenburg (Gemeinden Timelkam, Vöcklabruck), Ortsteil von Timelkam und Vöcklabruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schloss Alt-Wartenburg, verfallene Schlossanlage bei Timelkam im Vöcklatal, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Alt Wartenburg, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1946: Barczewko in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch
 Wartenburg